Stargate peut désigner :
 Le jeu vidéo  Stargate de 1981 sur borne d'arcade.
 L'univers de science-fiction Stargate et tout ce qui en découle :
 Le film franco-américain, Stargate, la porte des étoiles.
 Le jeu vidéo  Stargate de 1995 sorti sur la Sega Mega Drive, la Super Nintendo, et la Game Boy.
 La série télévisée directement inspirée du film : Stargate SG-1.
 Les autres séries dérivées de cette dernière :
 Stargate Atlantis
 Stargate Infinity (dessin animé)
 Stargate Universe
 Les jeux vidéo Stargate SG-1: Unleashed, Stargate SG-1: The Alliance (annulé), Stargate Worlds (annulé) et Stargate Resistance inspirés de l'univers.
 Une série de B.D. : Stargate (bande dessinée).
 Stargate (Reboot), le projet annulé de redémarrage de la franchise sous la forme d'une trilogie.
 Stargate Origins une web série servant de préquelle au film.
 Stargate, une association de producteurs norvégiens.
 Stargate Project, un projet du gouvernement des États-Unis de 1972 à 1995, afin d'investiguer sur les phénomènes psychiques, et plus particulièrement "la vision à distance".
 Stargate Studios, un studio d'effets spéciaux américain